Haste (música)
Galhada - os apêndices ósseos ramificados existentes no crânio da maioria dos machos dos cervídeos
Caule, órgão condutor de seivas e que sustenta a copa das árvores
Cotonete, um objeto de higiene pessoal
Pau ou mastro onde é hasteada uma bandeira

Localidades

Haste (Baixa Saxônia)

Desambiguação